Birmanês pode ser uma referência:

 A alguém ou algo originário da Birmânia (oficialmente Myanmar).
 À língua birmanesa.
 A uma raça de gatos doméstica.

Desambiguação